Владимир Баев:
 Баев, Владимир Андреевич (1924—1945) — младший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Баев, Владимир Семёнович (род. 1945) — советский и российский военачальник. Генерал-лейтенант.